Jüdische Trauerhalle steht für:

 Jüdische Trauerhalle (Brünn)
 Jüdische Trauerhalle (Bzenec)
 Jüdische Trauerhalle (Břeclav)
 Jüdische Trauerhalle (Hechingen)
 Jüdische Trauerhalle (Holešov)
 Jüdische Trauerhalle (Ivančice)
 Jüdische Trauerhalle (Louny)
 Jüdische Trauerhalle (Mikulov)
 Jüdische Trauerhalle (Podivín)
 Jüdische Trauerhalle (Třebíč)
 Jüdische Trauerhalle (Velké Meziříčí)
 Jüdische Trauerhalle (Úsov)
 Jüdische Trauerhalle (Šumperk)